Три Риверс има више значења:
 Три Риверс (Калифорнија)
 Три Риверс (Орегон)
 Три Риверс (Мичиген)
 Три Риверс (Тексас)
 Три Риверс (Масачусетс)